Slovní spojení Blue Grotto může znamenat:

 Blue Grotto (Biševo), jeskyně na chorvatském ostrově Biševo
 Blue Grotto (Capri), jeskyně na italském ostrově Capri 
 Blue Cave (Kastelorizo), jeskyně na řeckém ostrově Megisti (Kastelorizo) 
 Blue Grotto (Malta), jeskyně na středomořském ostrově a státě Maltě
 Blue Grotto, území pod  manhattanském koncem mostu Brooklyn Bridge
 Grotta Azzurra (restaurace) restaurace v New York City
 Grotta dello Smeraldo, jeskyně na pobřeží zvaném Amalfitana (česky taky Amalfitánské pobřeží) v Itálii

Podívejte se taky na 
 Blue Cave (rozcestník)